Fuga steht für:
 Fuga AG, Schweizer Großhandelsunternehmen
 Nissan Fuga

Personen:
 Ferdinando Fuga (1699–1782), florentiner Architekt
 Myqerem Fuga, albanischer kommunistischer Politiker
 Sigmund von Uechtritz-Fuga (1846–1925), ungarischer Gutsbesitzer und Politiker
 Tanielu Fuga (* 1973), samoanischer Rugby-Union-Spieler

Filme:
 Fuga (2006), italienischer Film von Pablo Larraín
 Fuga (2018), polnischer Film von Agnieszka Smoczyńska

Siehe auch:
 Fuge
 Fugue